O evento florete individual masculino do Campeonato Mundial de Esgrima de 2010 foi disputado nos dias 4 e 7 de novembro no Grand Palais, em Paris, França.

Medalhistas

Resultado final
Os resultados finais foram os seguintes.

Ligações externas 

 Site da Federação Internacional de Esgrima

Campeonato Mundial de Esgrima de 2010